Torfou (Maine-et-Loire)
 Torfou (Essonne)